Imię Gaozong (高宗) nosiło kilku chińskich cesarzy:

 Gaozong – cesarz Chin z dynastii Tang, panujący w latach 649-683
 Gaozong – cesarz Chin z dynastii Song, panujący w latach 1127-1162
 Gaozong – imię świątynne cesarza Qianlonga z dynastii Qing (1735-1796)